Договор Насух-паши — договор между Сефевидской Персией и Османской империей, подписанный 20 ноября 1612 года.

Предыстория 
В 1590 году персидский шах Аббас I Великий был вынужден уступить Закавказье Османской империи. Однако в 1593 году Османская империя втянулась в длительную войну в Европе. Шах Аббас подготовил сильную армию и, когда в 1603 году на трон Османской империи взошёл 14-летний Ахмед I, начал новую войну с турками. В 1612 году новый великий визирь Османской империи Насух-паша подписал с персами мирный договор.

Условия договора 
В соответствии с условиями договора
 Османская империя возвращала Персии все земли, отобранные в 1590 году
 подтверждалась граница между двумя странами, установленная миром в Амасье 1555 года
 Персия соглашалась на выплату ежегодной дани размером в 200 тюков шёлка
 персидские паломники теперь должны были следовать на хадж не через Ирак, а через Сирию

Итоги и последствия 
Прежде чем был ратифицирован мирный договор, у турецкого султана попросили защиты два грузинских князя. Это спровоцировало шаха Аббаса на удар, который турки истолковали как нарушение перемирия, и война возобновилась.

Мирные договоры XVII века
Международные договоры Османской империи
Н
1612 год
Международные договоры Сефевидского Ирана